Kiliansberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kiliansberg (Frankfurt an der Oder), frühere Eisenbahnersiedlung im kreisfreien Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Kiliansberg (Schweinfurt), Stadtteil des kreisfreien Schweinfurt, Bayern
 Kiliansberg (Leinach), Erhebung in Unterleinach in Leinach, Bayern
 Kiliansberg (Untersberg), 960 m, Berg des Bergmassivs Untersberg bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kiliansberg (Veitsteinbach), Weiler von Veitsteinbach in der Gemeinde Kalbach, Landkreis Fulda, Hessen